

Patronyme 

 Catherine Anouilh (1934-1989), actrice française, fille de Jean Anouilh ;
 Jean Anouilh (1910-1987), écrivain et dramaturge français ;
 Jean Esprit d’Anouilh (1772-1803), colonel de la Révolution et du Consulat ;
 Nicole Anouilh (1927-2007), comédienne et femme de lettres française, femme de Jean Anouilh.

Toponyme 
 Rue Jean-Anouilh, voie située dans le quartier de la Gare du  de Paris, en France.